Baldacchino ist der Familienname folgender Personen:

 Claudette Abela Baldacchino (* 1973), maltesische Politikerin
 Francis Baldacchino OFMCap (1936–2009), römisch-katholischer Bischof von Malindi
 Joseph M. Baldacchino (1922–2006), maltesischer Politiker der Malta Labour Party (MLP) und war Sprecher des Repräsentantenhauses (Speaker of the House)
 Peter Baldacchino (* 1960), maltesischer Geistlicher, Bischof von Las Cruces